Олександр Іванович Саломаха — український журналіст та телевізійний менеджер. Генеральний директор телеканалу «Business».

Біографія

Кар'єра 

 З кінця 1980-х до 2006 року — засновник і президент ТРК «Ютар».
 У 1995 році створив Українське незалежне інформаційне агентство - УНІА.
 У 2006 — 2007 роках — генеральний директор ТРК «Укр-ДВБ-Платформа».
 18 листопада 2008 призначений генеральним директором телеканалу UBC (проте директором юридичної особи телеканалу, ТОВ «Телеканал-100», офіційно став тільки у грудні 2010-го). 26 грудня 2011 році канал UBG змінив назву на Business.

Див. також 

 Business (телеканал)

Посилання 

 Олександр Саломаха стане гендиректором UBC
 Олександр Саломаха став гендиректором UBC і обіцяє вирішити питання з зарплатнею
 Працівникам UBC видадуть лише 50% зарплатні
 Олександр Саломаха повернувся до оперативного управління UBC
 У радіо «Шансон» і каналу UBC змінилися власники
 Олександр Саломаха: «Ми хочемо опуститися до 18 років» 
 UBC скоротить до 15 співробітників: ходили на роботу не щодня

Українські телевізійні менеджери
Українські журналісти